Бруксајд има више значења:
 Бруксајд (Делавер)
 Бруксајд (Алабама)
 Бруксајд (Колорадо)
 Бруксајд (Охајо)